Jornal da Divisa é um diário da cidade de Ourinhos, com 40 anos de existência.

Seu fundador foi o jornalista Benedicto da Silva Eloy (1918 -1990).

Ligações externas 
 

Jornais de São Paulo (estado)